Une torche à plasma est un système permettant de produire un jet de gaz chaud à quelques milliers de degrés improprement appelé plasma qui peut être utilisé pour la découpe, la projection thermique, le traitement thermique superficiel, les essais dans le domaine de l'astronautique

Parmi les applications de ce procédé, on compte :
 la spectrométrie par torche à plasma, procédé de chimie ;
 la torche à plasma, une soufflerie chaude ;
 la torche à plasma, appareil de vitrification de déchets.